Марк Ми́ллар (; ) — шотландский автор комиксов с середины 1990-х годов работающий с крупнейшими американскими издательствами, в основном с Marvel Comics. Одной из его наиболее известных работ является комикс «Пипец», экранизированный в 2010 году Мэттью Воном.

Биография 
Миллар с детства увлекался комиксами, на собственное творчество его воодушевил Алан Мур, с которым Миллар подростком познакомился на автограф-сессии. На последнем курсе университета он бросил учёбу и стал всё время уделять работе над комиксами. Первым профессиональным опытом Миллара была работа в лестерском издательстве Trident Comics, куда он устроился в 1989 году. Успех ему принёс комикс о супергерое Спасителе (). В начале 1990-х Миллар работал над научно-фантастической серией «2000 год н. э.» () и сборником Sonic the Comic.

Британские работы Миллара привлекли к нему внимание гиганта индустрии DC Comics, и в 1994 году Миллара пригласили работать вместе с Грантом Моррисоном над комиксом под названием «Болотная тварь» (). До конца 1990-х Миллар продолжал совмещать работу над британской серией «2000 год н. э.» и комиксами DC, среди которых были «Приключения Супермена», «Флэш» и «Лига справедливости». Также в 1995 году он вместе с Моррисоном написал сценарий короткой серии Skrull Kill Krew для Marvel Comics.

В карьере Миллара случился прорыв, когда он в 2000 году заменил Уоррена Эллиса в качестве основного автора популярной серии «Власть» (), издаваемой Wildstorm, дочерней компанией DC Comics. Этот комикс о команде супергероев считался ориентированным на взрослых читателей — в нём было много насилия, жестокости, затрагивалась серьёзные темы: секс, политика, терроризм, с приходом Миллара серия стала ещё более серьёзной. Если в привычных комиксах о супергероях сюжет, как правило, сводился к борьбе супергероев с суперзлодеями, то у Миллара борьба шла с социальной несправедливостью, поднимался вопрос о месте супергероев в обществе. Комикс регулярно редактировался цензорами DC Comics, которые вырезали, в частности, сцену поцелуя между двумя главными героями-геями, а после террористических атак 11 сентября очередной номер комикса был задержан и из него убраны многие эпизоды с критикой правительства, которые цензоры сочли антипатриотичными. Из-за постоянного давления со стороны издателя Миллар в 2002 году покинул DC Comics. Уже после его ухода был издан комикс «Супермен: Красный сын» (), в котором показывается альтернативная версия Супермена, выросшего в СССР.

В 2001 году Миллар начал работать вместе Брайаном Майклом Бендисом над новой альтернативной вселенной Marvel Comics, названной Ultimate. Вся серия являлась ремейком классических комиксов Marvel, созданных Стэном Ли, Стивом Дитко и Джеком Кирби в 1960-х годах. Во вселенной Ultimate истории Человека-Паука, Людей Икс, Фантастической Четвёрки и Мстителей заново начинались в реалиях XXI века и стали более серьёзными и зрелыми по сравнению с оригиналами. Работу начал Бендис с комикса о Человеке-пауке в 2000 году, Миллар взял на себя комикс о Людях Икс в 2001 году, затем о Алтимейтс () в 2002 году и совместно с Бендисом создал первые 6 выпусков комикса о Фантастической Четвёрке. Новая инкарнация классических комиксов стала очень популярной у читателей и имела огромный финансовый успех.

В 2004 году Миллар создал компанию MillarWorld, которая владеет правами на его авторские комиксы, такие как «Особо опасен», «Избранный», «Пипец» и «Герои войны». Публикацию своих работ Миллар предоставлял различным, не очень большим издательствам. В 2008 году был экранизирован «Особо опасен», в 2010 вышла экранизация «Kick-Ass», права на экранизацию «Избранного» и «Героев войны» приобрела компания Sony.

В 2006 году вышел кроссовер Миллара под названием «Гражданская война», коснувшийся всех основных серий и значительно изменивший вымышленную вселенную Marvel. В настоящее время Миллар работал над основными сериями комиксов о Фантастической Четвёрке и Росомахе.

8 Августа 2017 года Netflix приобрела самого Марка Миллара и его издательство «Millarworld». Компания сделала это с намерением экранизировать все комиксы Марка в виде фильмов, сериалов и детских шоу, которые будут демонстрироваться только онлайновом кинотеатре Netflix.

Библиография 

 Saviour (with Daniel Vallely and Nigel Kitching, Trident Comics, 6-issue mini-series, 1989—1990)
 «Her parents» (with John McCrea, in Crisis #31, 1989)
 Tharg’s Future Shocks:
 «The Foreign Model» (with Dave D’Antiquis, in 2000 AD #643, 1989)
 «Self Awareness» (with Keith Page, in 2000 AD #648, 1989)
 "Nightmare On Ses*me Street " (with Brian Williamson, in 2000 AD #785, 1992)
 «A Fete Worse Than Death» (with Brian Williamson, in 2000 AD #786, 1992)
 Silo (with Dave D’Antiquis, in 2000 AD #706-711, 1990)
 The Shadowmen (with Andrew Hope, Trident Comics, only 2 issues released before the firm went bankrupt, 1990)
 Insiders (with Paul Grist, in Crisis #54-59, 1991)
 Red Razors:
 «Red Razors» (with Steve Yeowell, in Judge Dredd Megazine (vol. 1) #8-15, 1991)
 «The Secret Origin of Comrade Ed» (with Steve Yeowell, in Judge Dredd Mega-Special #5, 1992)
 «Doctor’s Orders» (with Steve Yeowell, in Judge Dredd 1993 Yearbook, 1992)
 «Hunt For Red Razors» (with Nigel Dobbyn, in 2000 AD #908-917, 1994)
 «Rites of Passage» (with Nigel Dobbyn, in 2000 AD #971, 1995)
 Sonic the Hedgehog (in Sonic the Comic #2, #3, #5, #11-13, #15 & #16, 1993; #72 & #73, 1994)
 Streets of Rage (in Sonic the Comic #7-12, 1993; #25-30, 1994)
 A Day in the Life of Robotnik (in Sonic the Comic #42, 1994)
 Robo-Hunter:
 «Robo-Hunter» (with Jose Casanovas, in 2000 AD #723-734, 1991)
 «Return of the Puppet Master» (with Simon Jacob, in 2000 AD Sci-Fi Special 1991)
 «Killer Grannies» (with Graham Higgins, in 2000 AD Yearbook 1992, 1991)
 «Escape from Bisleyland» (with Anthony Williams, in 2000 AD #750-759, 1991)
 «Return to Verdus Prologue» (with Jose Casanovas, in 2000 AD #792, 1992)
 «Return to Verdus» (with Jose Casanovas, in 2000 AD #793-802, 1992)
 «The Succubus» (with Simon Jacob, in 2000 AD Yearbook 1993, 1992)
 «Aces of Slades» (with Anthony Williams, in 2000 AD #813-816, 1992—1993)
 «Serial Stunners» (with Jose Casanovas, in 2000 AD #819-822, 1993)
 «Keith the Killer Robot» (with Ron Smith, in 2000 AD #825-827, 1993)
 «Revenge of Dr Robotski» (with Simon Jacob, in 2000 AD #881-884, 1994)
 Tales from Beyond Science (with Rian Hughes):
 «The Men in Red» (in 2000 AD #774, 1992)
 «Long Distance Calls» (in 2000 AD #776, 1992)
 «The Secret Month Under the Stairs» (in 2000 AD Winter Special #4, 1992)
 «The Man Who Created Space» (in 2000 AD Sci-Fi Special, 1994)
 The Spider (with John Higgins/David Hine, in 2000 AD Action Special, 1992)
 Purgatory (with Carlos Ezquerra, in 2000 AD #834-841, 1993)
 Tharg’s Terror Tales:
 «The Tooth Fairy» (with Greg Staples, in 2000 AD #839, 1993)
 «The Uncanny Dr. Doctor» (with Shaky Kane, in 2000 AD #860, 1993)
 «Milk & Honey» (with Kevin Cullen, in 2000 AD #895, 1994)
 Maniac 5:
 «Maniac 5» (with Steve Yeowell, in 2000 AD #842-849, 1993)
 «War Journal» (with David Hine, in 2000 AD Sci-Fi Special 1993)
 «Maniac 6 Prologue» (with Richard Elson, in 2000 AD Winter Special 1993)
 «Maniac 6» (with Steve Yeowell, in 2000 AD #956-963, 1995)
 Big Dave (with co-author Grant Morrison):
 Target Baghdad (with Steve Parkhouse, in 2000 AD #842-845, 1993)
 Young Dave (with Steve Parkhouse, in 2000AD Yearbook 1994, 1993)
 Monarchy in the UK (with Steve Parkhouse, in 2000 AD #846-849, 1994)
 Costa del Chaos (with Anthony Williams, in 2000 AD #869-872, 1994)
 Wotta Lotta Balls (with Steve Parkhouse, in 2000 AD #904-907, 1994)
 Judge Dredd:
 «Book of the Dead» (with co-author Grant Morrison, and art by Dermot Power, in 2000 AD #859-866, 1993, reprinted, Hamlyn, 1996, ISBN 0-7493-9692-X)
 «Crime Prevention» (with artist, Nick Percival in 2000 AD #872, 1994)
 «Mr Bennet joins the Judges» (with Peter Doherty, in 2000 AD Sci-Fi Special 1994)
 «Crusade» (with co-author Grant Morrison, and art by Mick Austin, in 2000 AD #928-937, 1995)
 «Man Who Broke the Law» (with Steve Yeowell, in 2000 AD #968-969, 1995)
 Canon Fodder: «Canon Fodder» (with Chris Weston, in 2000 AD #861-867, 1993)
 The Grudge-Father (with Jim McCarthy, in 2000 AD #878-883, 1994)
 Babe Race 2000 (with Anthony Williams)
 «Babe Race 2000» (in 2000 AD #883-888, 1994)
 «Bounty Hunter Mom» (in 2000AD Yearbook 1995)
 Rogue Trooper (Friday): «G.I. Blues» (with Chris Weston, in 2000 AD #901-903, 1994)
 Janus: Psi-Division:
 «A New Star» (with Paul Johnson, in 2000 AD #980-984, 1996)
 «Faustus» (with co-author Grant Morrison, and art by Paul Johnson, in 2000 AD #1024-1031, 1997)

Работа в США 
 Skrull Kill Krew (5-issue miniseries (co-written with Grant Morrison), Marvel, 1995, tpb, 2006 ISBN 0-7851-2120-X)
 Swamp Thing
 issues #140 — 143 (co-written with Grant Morrison)
 issues #144 — 171
 The Flash #130 — 138 (co-written with Grant Morrison)
 The Flash #139 — 141
 Superman Adventures # 16, 19, 22-38, 41 & 52.
 JLA — Paradise Lost (3-issue mini-series, DC Comics)
 JLA #27 (DC Comics)
 DC Tangent: The Superman
 The Authority #13-20, 22 & 27-29 (Wildstorm)
 Jenny Sparks (5-issue mini-series, Wildstorm, 2000)
 Ultimate X-Men #1-12, 15-33 & Ultimate War #1-4 (Marvel, 2000—2003) collected as:
 Volume 1: The Tomorrow People (#1 — 6)
 Volume 2: Return To Weapon X (#7 — 12)
 Volume 3: World Tour (#13 — 20)
 Volume 4: Hellfire & Brimstone (#21 — 25)
 Volume 5: Ultimate War (Ultimate War #1 — 4)
 Volume 6: Return Of The King (#26 — 33)
 The Ultimates #1-13 (with artist Bryan Hitch, Marvel, 2002—2004)
 The Ultimates, Volume 1 — Super Human
 The Ultimates, Volume 2 — Homeland Security
 Trouble (with Terry Dodson/Rachel Dodson, 5-issue mini-series, Marvel Comics 2003)
 Superman: Red Son (with Dave Johnson, 3-issue prestige mini-series, DC, 2003)
 Wanted (with artist J.G. Jones, 6-issue creator-owned limited series, Image/Top Cow, 2003—2004, hardcover, February 2009, ISBN 0-7851-2158-7)
 Chosen (with artist Peter Gross, 3-issue creator-owned miniseries, Dark Horse, 2004, tpb, Image Comics, 72 pages, December 2008, ISBN 160706006X)
 The Unfunnies (4-issue mini-series, Avatar Press, 2004 (1-2) & 2007 (3-4)
 Ultimate Fantastic Four #1-6 (2003—2004). 6-issue story arc initially co-written with Brian Michael Bendis, who wrote most of the later issues of the story. Collected in trade paperback, UFF: Volume 1: The Fantastic
 Marvel Knights Spider-Man #1-12 (with artists Terry Dodson (#1-4, 6-7 & 9-12) and Frank Cho (#5 & 8), Marvel, 2004—2005):
 Down Among the Dead Men (#1-4)
 Venomous (#5-8)
 The Last Stand (#9-12)
 Wolverine vol. 3 #20-32 (with artists John Romita Jr. (#20-31) & Kaare Andrews (#32), Marvel Comics, 2004—2005) collected as:
 Wolverine: Enemy of the State (hardcover)
 Wolverine: Enemy of the State Volumes 1 & 2 (paperback)
 The Ultimates 2 #1-13 (with artist Bryan Hitch, Marvel Comics, 2004—2007) collected as:
 The Ultimates 2, Volume 1 — Gods and Monsters
 The Ultimates 2, Volume 2 — Grand Theft America
 Ultimate Fantastic Four #21-32 (with artist Greg Land, Marvel Comics, 2005—2006) collected as:
 Volume 5 — Crossover
 Volume 6 — Frightful
 Civil War #1-7 (with artist Steve McNiven, Marvel Comics, 2006—2007)
 Fantastic Four #554-569 (with artist Bryan Hitch, Marvel Comics, 2008—2009)
 Kick-Ass #1-present (with artist John Romita Jr., Icon, 2008-present)
 Marvel 1985 (with artist Tommy Lee Edwards, 6-issue limited series, Marvel, 2008)
 Wolverine vol. 3 #66-72 + Wolverine: Old Man Logan Giant-Sized special (with artist Steve McNiven, Marvel, 2008—2009)
 War Heroes #1-present (with artist Tony Harris, Image Comics, 2008-present)
 Ultimate Comics: Avengers #1-present (with artist Carlos Pacheco, Marvel, 2009-present)
 Nemesis (with Steve McNiven, mini-series, Icon Comics, March 2010, forthcoming)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Марка Миллара
 Марк Миллар в The Comic Book Database

Сотрудники Marvel Comics
Сценаристы комиксов
Писатели-фантасты Великобритании
Сценаристы XXI века
WildStorm